Miejscowości w USA:
 Clearmont – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Clearmont – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Sheridan